

Geografia
 Doué-la-Fontaine – comune della Francia nel dipartimento del Maine e Loira
 La Fontaine-Saint-Martin – comune della Francia nel dipartimento della Sarthe
 La Fontaine – comune degli Stati Uniti d'America nell'Indiana

Persone
 Agathe de La Fontaine (1972) – attrice francese
 Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine (1787-1871) – politico lussemburghese
 Henri La Fontaine (1854-1943) – politico e avvocato belga
 Jean de La Fontaine (1621-1695) – poeta e scrittore francese
 Léonie La Fontaine (1857-1949) – attivista belga
 Pietro La Fontaine (1860-1935) – cardinale italiano

Altro
 Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, detta "Val" – personaggio dei fumetti creato da Jim Steranko

Pagine correlate
LaFontaine
Fontaine